Molekulska formula -{C17H18O5}- se može odnositi na:

 Difutidin
 Izonotolaenska kiselina
 Notolaeniska kiselina